Il doppio del torneo di tennis Infond Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Kania e Magda Linette che hanno battuto in finale Mailen Auroux e María Irigoyen 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Paula Kania /  Magda Linette (Campionesse)
 Mailen Auroux /  María Irigoyen (finale)

 Marta Domachowska /  Andreja Klepač (semifinali)
 Conny Perrin /  Maša Zec Peškirič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Infond Open 2013